Rukwa (jezero), Tanzanija
 Rukwa (regija), Tanzanija